Экспериментальная экономика — сравнительно новая наука, интенсивно развивающаяся с начала 1980-х годов. В основе методологии экспериментальной экономики лежит использование экспериментальных методов для проверки обоснованности экономических теорий и исследования рыночных механизмов. Экономические эксперименты позволяют получить представление о типичном поведении экономических агентов в контролируемых условиях лаборатории. Одно из преимуществ такого метода — возможность чётко сформулировать стоящий перед испытуемым выбор модели поведения в данной экономической ситуации, вычленяя интересующие исследователя элементы этого выбора из всего многообразия рассмотрений, стоящих перед экономическим агентом в реальной ситуации.

Основателем экспериментальной экономики считается Вернон Смит, нобелевский лауреат 2002 г. Одна из работ, за которые он получил нобелевскую премию по экономике, посвящена исследованию альтернативных рыночных механизмов для сетевых рынков методами экспериментальной экономики.

Экономические модели